Jeanneret ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Jeanneret (1886–1973), Schweizer Musiker, Komponist und Violinist
 Anaïs Jeanneret (* 1963), französische Schauspielerin und Schriftstellerin
 André Jeanneret (1935–1980), Schweizer Ethnologe
 Charles-Édouard Jeanneret-Gris (1887–1965), Schweizer Architekt, bekannt als Le Corbusier
 Edmond Jeanneret (1914–1990), Schweizer evangelischer Geistlicher und Dichter
 Ferdinand Wilhelm von Jeanneret (1764–1828), preußischer Generalmajor
 François Jeanneret (* 1932), Schweizer Politiker (LPS)
 Gustave Jeanneret (1847–1927), Schweizer Maler
 Michel Jeanneret (1940–2019), französischer Literaturwissenschaftler
 Pierre Jeanneret (1896–1967), Schweizer Architekt
 Roland Jeanneret (1947–2021), Schweizer Journalist